Der Begriff Maulkorb bezeichnet:
 den in der Hundehaltung gebrauchten Beißkorb, siehe Maulkorb (Hundehaltung)
 im übertragenen Sinn ein Redeverbot
 eine Komödie von Heinrich Spoerl, siehe Der Maulkorb
 die Verfilmung dieser Komödie durch Erich Engel, siehe Der Maulkorb (1938)
 die Verfilmung dieser Komödie durch Wolfgang Staudte, siehe Der Maulkorb (1958)
 die Verfilmung dieser Komödie durch Hans Quest, siehe Der Maulkorb (1962)
 die Verfilmung dieser Komödie durch Erich Neureuther, siehe Der Maulkorb (1997)
 eine Dresdner Literaturzeitschrift, siehe Der Maulkorb (Zeitschrift)
Siehe auch
Ohne Maulkorb